Ubriaco ist der Familienname folgender Personen:

 Darío Ubriaco (* 1972), uruguayischer Fußballschiedsrichter
 Gene Ubriaco (* 1937), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer